The Twilight Zone  es un vocablo en inglés que puede referirse a:

 The Twilight Zone, serie de televisión de 1959 a 1964.
 The Twilight Zone, serie de televisión de 1985 a 1989.
 The Twilight Zone, serie de televisión de 2002 a 2003.
 The Twilight Zone, serie de televisión de 2019 a 2020.
 The Twilight Zone, canción de la banda canadiense de rock Rush.
 The Twilight Zone: Tower of Terror, atracción del parque temático Disney's Hollywood Studios.
 Twilight Zone, canción de la banda británica de heavy metal Iron Maiden.
 Twilight Zone: The Movie, película antológica estadounidense de 1983 dirigida por John Landis, George Miller, Joe Dante y Steven Spielberg.